El nombre Biel Company, puede referirse a:

 Biel Company, político y empresario español (1963).
 Biel Company, futbolista español (1992).